Крутцы — название населённых пунктов в России:
 
 Крутцы — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Крутцы — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Крутцы — село в Палехском районе Ивановской области.
 Крутцы — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Крутцы — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Крутцы — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Крутцы — деревня в Клинском районе Московской области.
 Крутцы — деревня в Крутцовском сельсовете Ветлужского района Нижегородской области.
 Крутцы — деревня в Новоуспенском сельсовете Ветлужского района Нижегородской области.
 Крутцы — деревня в Воротынском районе Нижегородской области.
 Крутцы — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Крутцы — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Крутцы — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Крутцы — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Крутцы — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.